Веду́та (, «вид») — жанр европейской живописи.

Фамилия 

Веду́та — фамилия.

Известные носители:
 Ведута, Анна Андреевна (род. 1989) — российская оппозиционная журналистка и активистка, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией
 Ведута, Елена Николаевна (род. 1950) — российский экономист-кибернетик, дочь Н. И. Ведуты.
 Ведута, Ефросиния Ивановна (1908—1970) — Герой Социалистического Труда.
 Ведута, Николай Иванович (1913—1998) — советский и белорусский экономист-кибернетик.
 Ведута, Павел Филиппович (1906—1987) — председатель колхоза, дважды Герой Социалистического Труда.